Prvenstvo Hrvatske u dvoranskom hokeju za sezonu 2009./10. je osvojio Marathon iz Zagreba. 
Prvenstvo je igrano između 28. studenog 2009. i 14. veljače 2010.

I. A liga

Ljestvica

Doigravanje

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2010/2011, Zagreb, 2011.

2009-10